Danmarks ambassade i London er Danmarks diplomatiske repræsentation i Storbritannien. Ambassaden er beliggende i en stor, moderne bygning tegnet af den danske arkitekt Arne Jacobsen, færdiggjort i 1977. Danmark deler bygningen med den islandske ambassade. Den Kongelige Danske Ambassade har huset Færøernes Repræsentation i London siden 2002. 

I 2006 var der protester og demonstrationer uden for ambassaden efter Jyllands-Postens Muhammedtegninger; en gruppe mennesker blev senere arresteret i forbindelse med protesten.

Kilder 

Ambassader
Bygninger, konstruktioner og anlæg i London
Arne Jacobsen